Torcy-le-Grand, commune française de l'Aube
 Torcy-le-Grand, commune française de la Seine-Maritime
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France